HMS Superb (S109) - Britse duikboot
 s109 (Amsterdam) - stadsroute in Amsterdam